Okręty US Navy o nazwie USS "League Island":
 Pierwszy USS "League Island" (YFB-20) zbudowany w 1907.
 Drugi USS "League Island" (AG-149) nosił wcześniej nazwę LST-1097. Zwodowany w 1945.

League Island